Милда Клетние́це (; 1915—2008) — советская и латвийская театральная актриса. народная артистка Латвийской ССР (1965).

Биография 
Родилась а в Риге (ныне Латвия), в рабочей семье Юлия Ланге.

Окончила Рижскую 4-ю гимназию и студию Латвийских драматических курсов (1935). Училась в театральном училище товарищества латышских актёров.

Работала под именем Лита Ланге в труппе Латвийского драматического ансамбля (1935—1940), в Государственном театре юного зрителя Латвийской ССР (1940—1941). С 1941 года актриса Государственного художественного театра имени Я. Райниса (Театр «Дайлес»).

Стояла у истоков латвийского кинематографа. Снималась в фильмах тридцатых годов, в довоенной экранизации романа В. Т. Лациса «Сын рыбака», а также в первом фильме, открытой в 1940 году, Рижской киностудии «Каугурское восстание» (режиссёр В. Пуце).
Была замужем за актёром К. П. Клетниеком.

Умерла после тяжёлой и продолжительной болезни 28 августа 2008 года.

Признание и награды 
 заслуженная артистка Латвийской ССР (1949)
 народная артистка Латвийской ССР (1965)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за исполнение роли поэтессы Аспазии в фильме «Райнис» (1949)
 орден «Знак Почёта» (03.01.1956)

Творчество

Роли в театре

Латвийский драматический ансамбль 
  — «Женский язык» К. Гольдони — Кекина
  — «Играй, танцуй» Райниса — Мать девочки
  — «Пер Гюнт» Г. Ибсена — Ингрида
  — «Майя и Пайя» А. Бригадере — Майя

Театр Дайлес 
  — «Времена землемеров» Рейниса и Матиса Каудзит — Лиена
  — «Волшебная трава» М. Тетере по произведениям Рудольфа Блауманиса — Илзе
  — «Давным-давно» А. К. Гладкова — Шурочка Азарова
  — «Дурочка» Лопе де Вега — Селья
  — «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого — Кити
  — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше — Сюзанна
  — «Двенадцатая ночь» Шекспира — Виола
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Ирина
  — «Валенсийская вдова» Лопе де Вега — Леонарда
  — «Дачники» М. Горького — Юлия Филипповна
  — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Джульетта
  — «Лето младшего брата» Г. Приеде — Моника
  — «Хотя и осень» Г. Приеде — Корнелия
  — «Сага о Йёсте Берлинге» С. Лагерлёф — Марианна Синклер
  — «Положительный образ» Г. Приеде — Нина Краула
  — «Швейк» по роману Я. Гашека — Пани Вендлерова
  — «Каса маре» И. П. Друцэ — Василуца
  — «Илья Муромец» Райниса — Княжна
  — «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского — Комиссар
  — «Ричард III» Шекспира — Елизавета
  — «Все в саду» переработанная Э. Олби пьеса Дж. Купера — Тузе
  — «Долгий день уходит в полночь» Ю. О’Нила — Мэри Тайрон
  — «Лето» Э. Бонда — Марта
  — «Плащ Казановы» А. Эглитиса — Гедруте
  — «Путь в Мекку» А. Фугарда — Елена
  — «Веер леди Уиндермир» О. Уайльда — Леди Джедборо
  — «Восемь любящих женщин» Р. Тома — Бабушка

Фильмография 

  — Под бело-зелёным флагом — Алма
  — Сын рыбака — Лидия
  — Каугурское восстание — Кача
  — Райнис — Аспазия
  — За лебединой стаей облаков — Жена доктора
  — Эхо — Хозяйка
  — Когда сливаются реки — Аустра

Примечания

Ссылки 

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Персоналии:Театр Дайлес